Даниэ́ль «Дани» Педро́са Рама́ль (, род. 29 сентября 1985, Сабадель, Испания) — испанский мотогонщик.

В 2003 году выиграл чемпионский титул в классе 125 cc, а в 2004 и 2005 годах в классе 250 cc чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Дани является самым молодым чемпионом мира в классах 125 cc и 250 cc.

В настоящее время Дани Педроса выступает за команду Repsol Honda Team под номером 26.

Сезон 2013 

1. Даниэль Педроса финиширует на 4 позиции, пропустив своего напарника Марка Маркеса (который финишировал на 3 месте) и Валентино Росси.

2. На этапе в Остине (США) Даниэль Педроса поднимается на подиум, заняв 2 место. Гонку выиграл Марк Маркес.

3. В Хересе Данэль побеждает, оставив позади Марка Маркеса и Хорхе Лоренсо.

4. На этапе во Франции Даниэль Педроса одерживает вторую подряд победу. Вторым стал Кэл Кратчлоу, третьим - Марк Маркес.

5. В Италии на трассе "Муджелло" Дани в четвёртый раз подряд поднимается на подиум, заняв 2 место. Гонку выиграл Хорхе Лоренсо, третий - Кэл Кратчлоу.

6. В Каталонии Даниэль Педроса вновь на подиуме, и снова 2 место. Побеждает Хорхе Лоренсо, третий Марк Маркес.

7. В Голландии Педроса остался без подиума, финишировав на 4 позиции. Гонку выиграл Валентино Росси, второй Марк Маркес, третий Кэл Кратчлоу.

8. В Заксенринге (Германия) Дани не участвовал, т.к. получил травму. На подиум поднялись Марк Маркес (1 место), на второе Кэл Кратчлоу и на третье - Валентино Росси.

9. На трассе Лагуна Сека (США) Дани финишировал лишь на 5 позиции. Гонку выиграл Марк Маркес, второй - Штефан Брадль, третий - Валентино Росси.

После 9 этапов Дани Педроса занимает 2 место в чемпионате, набрав 147 очков. Лидер чемпионата - Марк Маркес, у которого 163 балла. Третий - Хорхе Лоренсо со 137 очками.

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся 29 сентября
Мотогонщики Испании